Trophurus är ett släkte av rundmaskar. Trophurus ingår i familjen Tylenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Trophurus